A Poruba településnév jelentései:

Poruba szlovákiai község az Alsókubini járásban
Mohos szlovákiai község szlovák neve a Privigyei járásban
Alsó-Poruba Bérces szlovákiai község korábbi magyar neve a Trencséni járásban
Felső-Poruba Felsőtölgyes szlovákiai község korábbi magyar neve az Illavai járásban 
Kisporuba, Liptóújvár részének magyar neve a Liptószentmiklósi járásban
Kis-Poruba Bérces község egykori magyar neve a Trencséni járásban
Kamenná Poruba Kővágó szlovákiai község szlovák neve a Varannói járásban
Kamenná Poruba Kővágás szlovákiai község szlovák neve a Zsolnai járásban
Kő-Poruba Kővágó szlovákiai község korábbi magyar neve a Varannói járásban
Kő-Poruba Kővágás szlovákiai község korábbi magyar neve a Zsolnai járásban
Nagy-Poruba Felsőtölgyes szlovákiai község korábbi magyar neve az Illavai járásban 
Nemecká Poruba Németporuba szlovákiai község korábbi szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Németporuba szlovákiai község a Liptószentmiklósi járásban
Német-Poruba Németvágás szlovákiai község korábbi magyar neve a Nagymihályi járásban
Németvágás szlovákiai község a Nagymihályi járásban
Orosz-Poruba Oroszvágás szlovákiai község korábbi magyar neve a Homonnai járásban
Oroszvágás szlovákiai község a Homonnai járásban
Poruba pod Vihorlátom Németvágás szlovákiai község szlovák neve a Nagymihályi járásban
Szélporuba szlovákai község a Liptószentmiklósi járásban
Veterná Poruba Szélporuba szlovákai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Závažná Poruba Németporuba szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban